Ел Кумаро има више значења:

 Ел Кумаро (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумаро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумаро, Ла Вината (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумаро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумаро, Ла Горуља (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумаро (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику